Daniele steht für:
 Daniele, italienischer Vor- und Familienname
ein Ortsname in Polen
 Daniele (Kowale Oleckie), Ort im Powiat Olecki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1938 Daniellen, 1938 bis 1945 Kleinreimannswalde, Kreis Oletzko/Treuburg, Ostpreußen
 Daniele (Czerniejewo), Ort im Powiat Gnieźnieński, Woiwodschaft Großpolen
 Daniele (Obrzycko), Ort im Powiat Szamotulski, Woiwodschaft Großpolen